Johannes Henderik Kramers (1823-1896), Nederlands pedagoog, directeur van het internaat Instituut Noorthey
 Johannes Hendrik Kramers (1891-1951), Nederlands hoogleraar